Коновалов, Пётр:
 Коновалов, Пётр Ильич (1881—1960) — русский генерал-лейтенант.
 Коновалов, Пётр Николаевич (1859—1939) — врач, доктор наук, генерал медицинской службы. Примечания